Bruchgraben ist ein generischer Name für Wassergräben, die auf sumpfigem Wiesengelände angelegt sind.

Bruchgraben ist der Name von Fließgewässern:
 Bruchgraben (Aller), rechter Zufluss der Aller bei Wefensleben, Landkreis Börde, Niedersachsen
 Bruchgraben (Andlau) rechte Abzweigung der Andlau östlich von Zellwiller, Kanton Obernai, Arrondissement Sélestat-Erstein, Département Bas-Rhin, Elsass, Region Grand Est, Frankreich
 Bruchgraben (Brandbach), linker Oberlauf des dann zunächst Boldammbach genannten Brandbachs bei Enger, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Bruchgraben (Bruchseegraben), linker Zufluss des Bruchseegrabens (zum Rohrbach, zur Trauchgauer Ach, zum Kalblech) nahe der Trauchgauer Almstube bei Trauchgau, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bruchgraben (Forellenbach), rechter Zufluss des Forellenbachs (zum Schwarzbach, zur Elsenz) bei Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Glan), zwei Zuflüsse des Glans im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Bruchgraben (Glan, Bruchmühlbach-Miesau), linker Zufluss vor der Schanzermühle, Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau
 Bruchgraben (Glan, Hütschenhausen), rechts Zufluss nahe dem Elschbacherhof, Ortsgemeinde Hütschenhausen
 Bruchgraben (Hilsbach), rechter Zufluss des Hilsbachs (zur oberen Elsenz) nahe Adelshofen, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; wird im Naturschutzgebiet Elsenzer Bruchgraben (See) gestaut
 Bruchgraben (Innerste), rechter Zufluss der Innerste bei Sarstedt, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Bruchgraben (Kehrgraben), rechter Zufluss des Kehrgrabens (zum Kraichbach) abwärts von St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Lampertheimer Altrhein), rechter Zufluss eines zuvor Kanalgraben, danach zunächst Schloßgraben genannten Grabenzugs zum Lampertheimer Altrhein bei Kirschgartshausen, Stadtteil Sandhofen, kreiusfreies Mannheim, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Lauer), rechter Zufluss der Lauer gegenüber Stadtlauringen, Landkreis Schwindurt, Bayern
 Bruchgraben (Leimbach), linker Oberlauf des Leimbachs (zum Oberrhein) bis Balzfeld, Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Muhlbach) linker Zufluss des Muhlbachs (über Bruche) östlich von Osthoffen, Kanton Lingolsheim, Arrondissement Strasbourg, Département Bas-Rhin, Elsass, Region Grand Est, Frankreich
 Bruchgraben (Neuer Kehrgraben), rechter Zufluss des Neuen Kehrgrabens (zum Kehrgraben, zum Kraichbach) am Rande der Gemarkung von Malsch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Oberschopfheimer Allmendkanal), linker Oberlauf des Oberschopfheimer Allmendkanal (zur Schutter) bis zum Gemarkungsende von Oberschopfheim, Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bruchgraben, Abschnitt des Gießgrabens bei Rheinsheim, Stadt Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Rheinniederungskanal), rechter Zufluss des  Rheinniederungskanals (zur Pfinz) bei Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Saalbach), linker Zufluss der Saalbachs (zum Oberrhein) in Gondelsheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Sandbach), rechter Zufluss des Sandbachs in der Gemarkung des Stadtteils Sandweier, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Schinlingraben), linker Zufluss des Schinlingrabens (als Schwarzer Graben zum Sandbach, zur Acher) in der Gemarkung von Hügelsheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Schwienau), Zufluss der Schwienau in der Lüneburger Heide, Niedersachsen
 Bruchgraben (Seltzbach) rechter Zufluss des Seltzbachs bei Merkwiller-Pechelbronn, Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Bruchgraben (Spitzraingraben), linker Hauptstrang-Oberlauf des Spitzraingrabens (zur Schwarzach, zur Donau) bis nahe Moos, Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bruchgraben (Weser), linker Nebenbach des Weser-Nebenarms Schleusenkanal Schlüsselburg bei Schlüsselburg (Petershagen), Nordrhein-Westfalen

Bruchgraben ist Name oder Namensbestandteil von Schutzgebieten:
 Bruchgraben (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet bei Oos (Baden-Baden), Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Bruchgraben (Natur- und Landschaftsschutzgebiet), Natur- und Landschaftsschutzgebiet bei Oos (Baden-Baden), Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Elsenzer Bruchgraben (See), Naturschutzgebiet bei Adelshofen (Eppingen), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bruchbach
 Brüchelgraben